Клони́рование — синоним  любых объектов. В некоторых областях имеет специфические значения:
 Клонирование (биология) — тиражирование организма или другого объекта.
 Клонирование человека
 Клонирование животных и растений
 Клонирование ДНК
 Клонирование (информатика) — клонирование диска или объекта (класса).
 Клонирование диска
 Клонирование класса

См. также